Уолтер Пол Дэвис (, род. 9 сентября 1954 года) — американский профессиональный баскетболист, большую часть карьеры проведший в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». Будучи студент Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл он был выбран для участия на летних Олимпийских играх 1976 года в составе баскетбольной команды, где завоевал золотую медаль.

Дэвис был выбран на драфте НБА 1977 года под 5 общим номером клубом «Финикс Санз». В своём дебютном сезоне он сыграл 81 игру в среднем набирая по 24,4 очка за игру. За свои успехи он был назван новичком года и включен в сборную новичков и во вторую сборную вех звёзд НБА. За первые 10 лет в НБА он в среднем набирал более 20 очков за игру и 6 раз участвовал в матчах всех звёзд.

В 1988 год он заключил двухлетний контракт на 1.35 млн долларов с «Денвер Наггетс» как свободный агент. В 1991 году как часть сделки трёх клубов он перешёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но уже летом 1991 года он вернулся обратно в «Наггетс», где и закончил свою карьеру.

По окончании игровой карьеры Дэвис работал диктором в Денвере, а также скаутом для «Вашингтон Уизардс». В 1994 году «Санз» закрепили за ним номер 6.

Примечания

Ссылки 
 Career Stats 
 Suns.com: Walter Davis page 
 AP: Davis Joins Nuggets  — July 7, 1988

Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами